Chattanooga, un poble de l'estat estatunidenc d'Oklahoma
 Chattanooga, una ciutat de l'estat estatunidenc de Tennessee
 Chattanooga Valley, una concentració de població designada pel cens de l'estat estatunidenc de Geòrgia